Palipi (Palipi), een plaats in Indonesië
Palipi (Silima Pungga-Pungga), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing